Якобея эруколистная () — вид растений из рода Якобея, семейства астровых (Asteraceae), распространённый в Европе, Северном Иране, Центральной Азии и Сибири.

Описание 
Многолетнее растение, трава имеет высоту 50—150 см. Листья с линейно-ланцетными лопастями, до 6 мм в ширину, надрезанными на немногочисленные дольки. корзины 2—2,5 см шириной. Внутренние листочки обёртки ланцетовидные, 4,2—4,5 мм длиной, наружные листочки обертки в количестве 5—6, шиловидные, в 2—3 раза короче внутренних. Язычковых цветков 10—15. Семянки имеют цилиндрический и клиновидный вид.

Распространение 
Растение распространено в Европе, северном Иране и на востоке в Центральной Азии и Сибири.

На Украине вид растёт на засоленных лугах, по берегам рек, на степных склонах — в Закарпатской области (Великоберезнянский район, с. Малый Березный, г. Рахов, гора Плишка, Ужгород), лесостепях и левобережных злаково-луговых степях, нередко заходит в Полесье и Крым.

Таксономия 
, Oekonomisch-Technische Flora der Wetterau 3: 208. 1802.
 Синонимы
 , Flora Suecica, Editio Secunda Aucta et Emendata 291. 1755.  — Крестовник эруколистный
 , Étude des Fleurs botanique élémentaire ... edition 5 2: 344. 1872.

Примечания

Ссылки 
 

Крестовниковые
Флора Евразии